Игры Содружества () — международные комплексные спортивные соревнования стран Содружества наций, проводящиеся раз в четыре года, а по количеству участников и объёму выступлений уступающие лишь Летним Олимпиадам.

Игры Содружества — один из самых важных элементов в спортивно-культурных отношениях между членами Содружества.

История 
Прообраз будущих Игр возник в 1911 году, когда в честь коронации короля Георга V были организованы Игры Британской империи, где были проведены соревнования по боксу, борьбе, плаванию и лёгкой атлетике, в которых приняли участия тогда ещё зависимые Канада, Австралия и Южная Африка.

В 1928 году канадский спортивный репортёр  предложил провести Игры Британской империи. Идея была поддержана, и уже в 1930 году прошли первые соревнования в канадском Гамильтоне. Следующие Игры проходили каждые четыре года между Олимпиадами, прерываясь лишь во время Второй мировой войны.

Со временем многие колонии и доминионы получили независимость, а само Содружество наций реформировалось, поэтому официальное название соревнований менялось.
 1930—1950 годы — Игры Британской империи
 1954—1966 годы — Игры Британской империи и Содружества наций
 1970—1974 годы — Игры Британского Содружества наций
 1978—1998 годы — Игры Содружества наций
 С 2002 года — Игры Федерации Содружества наций

Бойкоты 
Игры Содружества, как и Олимпиады, хотя и в меньшей мере, не миновали бойкоты по политическим мотивам, связанным с апартеидом в ЮАР. В 1978 году Игры бойкотировала Нигерия, но самый крупный скандал произошёл в 1986 году, когда из-за спортивных контактов Великобритании и Южной Африки отказались принимать участие 32 команды. С 1972 по 1990 год угроза бойкота существовала и от стран, согласившихся участвовать в Играх.

Участники Игр 
В играх принимают участие: Великобритания и члены Содружества, причём Британская корона представлена четырьмя частями, тремя коронными владениями и заморскими владениями, каждая из которых представлена собственной командой. Австралия также представлена отдельной командой острова Норфолк, а Новую Зеландию, кроме основной команды, представляют Острова Кука и Ниуэ, как ассоциированные государства.

Только шесть команд были представлены на всех Играх: Англия, Шотландия, Уэльс, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Потенциальные участники игр 
В 2010 году планировалось (не состоялось) первое выступление команды Токелау. 

Также теоретически имеют право на участие: Сарк (около 600 человек), Херм (60 человек), Питкэрн (около 50 человек), Кокосовые острова, Остров Рождества (Австралия), Невис (отдельно от Сент-Китс и Невис), Остров Вознесения (1100 человек) и архипелаг Тристан-да-Кунья (около 300 человек) (отдельно от острова Святой Елены), Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова (около 20 жителей).

Британская территория в Индийском океане, а также антарктические территории Великобритании, Австралии и Новой Зеландии не имеют постоянного населения и не представлены на Играх.

В случае принятия решения об участии Корнуолла в Играх 2014, могут возникнуть претензии на участие таких команд, как Остров Уайт, Шетландские острова, Гебридские острова, Оркнейские острова.

Виды спорта 
Программа Игр Содружества отличается от программ Олимпиад. Кроме того, здесь не существует строгого списка видов спорта. Страна-организатор может включить несколько видов спорта, популярных в её пределах. В программу игр входили такие виды спорта, как крикет, боулинг, сквош, нетбол. В 2002 и 2006 годах в программу включались виды спорта для инвалидов, однако, отдельные Игры наподобие Паралимпийских игр не проводились.

Игры 

Примечание: Чемпионат Содружества по стрельбе и стрельбе из лука 2022 года будет проводиться как отдельное мероприятие в Чандигархе (Индия) в январе 2022 года. Медали, выигранные на чемпионатах, будут учтены в итоговой таблице медалей Игр Содружества 2022 года.

Примечание: Чемпионат 1911 года, проводившийся в Лондоне, считается предшественником современных Игр Содружества, но обычно не считается официальным изданием самих Игр. Кроме того, Соединенное Королевство соревновалось как одна страна, в отличие от Игр Содружества сегодня, когда они соревнуются как Англия, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия. Канада возглавила медальную таблицу, выиграв 4 турнира.

См. также 

 Бангладеш на Играх Содружества
 Пакистан на Играх Содружества
 Олимпийские игры
 Всемирные игры
 Игры доброй воли
 Панамериканские игры

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Commonwealth Games Federation (CGF) at the Commonwealth website
 «Commonwealth Games». Encyclopædia Britannica Online.
 
 insidethegames — the latest and most up to date news and interviews from the world of Olympic, Commonwealth and Paralympic Games
 ATR — Around the Rings — the Business Surrounding the Multi-sport events
 GamesBids.com — An Authoritative Review of Games Bid Business (home of the BidIndex™)